Het wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2021 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de zevende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2021. De races werden verreden op 4 en 5 september 2021 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1
De race, die gepland stond over een afstand van 19 ronden, werd in de eerste ronde afgebroken vanwege een crash van Michel Fabrizio. De race werd later herstart over een lengte van 12 ronden.

Race 2
De race, die gepland stond over een afstand van 19 ronden, werd na 1 ronde afgebroken vanwege een crash tussen Jules Cluzel, Dominique Aegerter en Luca Bernardi. De race werd later herstart over een lengte van 12 ronden.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2021
Magny-Cours